ATM, (), tehnika prijenosa u telekomunikacijama
 Engleska kratica za Amatersku izradu teleskopa ()